Sedlo může být:

obecně
 jezdecké sedlo, jezdecká potřeba pro posez osob během jízdy na zvířeti
 bezkostrové sedlo, jezdecké sedlo moderní konstrukce bez vnitřní kostry
 sedlo (motocykl), potřeba pro posez osob během jízdy na motocyklu
 sedlo (jízdní kolo), potřeba pro posez osob během jízdy na jízdním kole
 horské sedlo, horská rozsedlina mezi horami či horskými hřebeny – viz Seznam horských sedel a rozsedlin

názvy obcí
 Nové Sedlo (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Nové Sedlo – obec v okrese Sokolov
 Staré Sedlo (okres Tachov), obec v okrese Tachov
 Staré Sedlo (okres Sokolov), obec v okrese Sokolov

části obcí či měst 
 Dolní Sedlo, část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Horní Sedlo, část obce Hrádek nad Nisou v okrese Liberec
 Libínské Sedlo, část města Prachatice v okrese Prachatice

 Sedlo (Komařice), část obce Komařice v okrese České Budějovice
 Sedlo (Klíny), část obce Klíny v okrese Most
 Sedlo (Útvina), část obce Útvina v okrese Karlovy Vary
 Sedlo (Číměř), část obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 Sedlo (Střelské Hoštice), část obce Střelské Hoštice v okrese Strakonice

 Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou), část obce Orlík nad Vltavou v okrese Písek
 Staré Sedlo (Teplá), část města Teplá v okrese Karlovy Vary
 Staré Sedlo (Stádlec), část obce Stádlec v okrese Tábor

hory, vrchy 

 Arturovo sedlo, vrch ve skotském hlavním městě Edinburghu
 Sedlo (České středohoří), dvojvrcholový kopec v Českém Středohoří v okrese Litoměřice známý též pod názvem Vysoké levínské Sedlo
 jeho vyšší vrchol se nazývá Velké Sedlo
 jeho nižší vrchol se nazývá Malé Sedlo
 Sedlo (Šumavské podhůří), vrch v předhůří Šumavy v okrese Klatovy u města Sušice
 Sedlo (Ústí nad Labem), jeden z místních vrcholů v Ústí nad Labem

 horské rozsedliny
viz Seznam horských sedel a rozsedlin

názvy opevněných míst
 Hradiště na Sedle, keltská skalní pevnost v předhůří Šumavy u města Sušice

v matematice 
 sedlový bod – vícero významů
 sedlo (topografická plocha)

technické
 ventilové sedlo neboli sedlo ventilu je zabroušená plocha, která zajišťuje tlakové těsnění ventilu
 sedlo (tesařská konstrukce)

medicína
 turecké sedlo – rozsedlina v klínové kosti lidské lebky
   
kultura
 Velké sedlo (seriál) – český televizní seriál
 Klára Sedlo – česká akademická malířka

Externí odkazy 
 

it:Finimenti#Selle